Мотрунки — название населённых пунктов на Украине:

 Мотрунки — село в Чудновском районе Житомирской области.
 Мотрунки — село в Красиловском районе Хмельницкой области.